Stany Zjednoczone:
 Holstein – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Ida
 Holstein – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Adams

Zobacz też:
 Hollenstein
 Hollstein
 Hölstein
 Holsztyn – Kraina historyczna w Niemczech
 Schleswig-Holstein